Esone – porzione di un gene
Esone – ceramografo del V secolo a.C.
Esone – personaggio mitologico